BMF steht für:
 Bundesministerium der Finanzen (Deutschland)
 Bundesministerium für Finanzen (Österreich)
 Berndorfer Metallwarenfabrik (Österreich)
 Bayerische Metallwarenfabrik, siehe Sandberg (Nürnberg)#BMF-Museum
 Berliner Motorwagen-Fabrik (1898–1929), ein ehemaliger deutscher Automobilhersteller, 1911 von Dürkopp übernommen
 Beschaffungsmarktforschung
 BMF, Fernsehserie des Pay-TV-Senders Starz über die „Black Mafia Family“
 BMF – Besteck- und Metallwaren GmbH in Altenkunstadt
 BMF-Plakette, schwedischer Literaturpreis
 Biometrics Fingerprint, ein japanischer Hersteller von Fingerabdruckscannern
 Broadcast Metadata Exchange Format, ein 2003 vom Institut für Rundfunktechnik entwickeltes Datenmodell für Metadaten in der Fernsehproduktion
 Bruno Manser Fonds
 Buchmesse Frankfurt, eigentlich Frankfurter Buchmesse (FBM)
 Bürener Maschinenfabrik
 Flugplatz Bakouma in der Zentralafrikanischen Republik (IATA-Flughafencode)
 Bahnhof Berlin-Marienfelde (DS100-Code)

Siehe auch:

BMF